

Persone
 Antonio Bertoletti (1775-1846) – generale italiano
 Gianfranco Bertoletti (1943) – ex calciatore italiano
 Maria Bertoletti (... – 1716) – contadina italiana condannata per stregoneria
 Nino Bertoletti (1889-1971) – pittore, illustratore e decoratore italiano

Altro
 Bertoletti – casa di moda italiana